Гаре — власна назва.

Топоніми

Перейраш-Гаре

Гарре